Karl Engel, calciatore svizzero
Karl Engel, pianista svizzero